Augustenbrücke ist der Name verschiedener Brücken, darunter

 Augustenbrücke (Donaukanal), Brücke über ebendiesen
 Augustenbrücke (Hannover), denkmalgeschützte, 1840 von Georg Ludwig Friedrich Laves im Georgengarten errichtete Sandstein-Bogenbrücke
 Augustusbrücke in Dresden, auf Canalettos Gemälde vom rechten Elbufer aus zu sehen